LAN Ecuador – ekwadorska linia lotnicza z siedzibą w Guayaquil. Głównym udziałowcem są linie lotnicze LAN Airlines.

Ekwadorskie linie lotnicze